Такаси Миура (род. 14 мая 1984 года,Митане Япония) — японский боксёр-профессионал, выступающий в второй полулёгкой весовой категории (до 58,9 кг). Чемпион мира по версии WBC (2013—2015).

Профессиональная карьера 
Миура на профессиональном ринге дебютировал в 2003 году в лёгкой весовой категории.

19 сентября 2007 года в бою за титул чемпиона Японии в лёгком весе, проиграл соотечественнику Юсукэ Кобори.

В 2009 году вышел на ринг с непобеждённым соотечественником Ёсимицу Ясиро в бою за титул чемпиона Японии в первом лёгком весе. Поединок не выявил победителя и была зафиксирована ничья. Позже состоялся реванш, Миура нокаутировал Ясиро в 7-м раунде.

31 января 2011 года Миура вышел на ринг с чемпионом мира по версии WBA, Такаси Утиямой. Миура отправил чемпиона в нокдаун в третьем раунде, но Утияма переломил бой и выиграл его досрочно. Миура проиграл.

8 апреля 2013 года Такаси Миура нокаутировал мексиканца Гамалиэля Диаса и стал новым чемпионом мира в первом лёгком весе по версии WBC. за поединок Миура четырежды отправлял мексиканца на канвас, и полностью доминировал в бою.

31 декабря 2013 года Миура нокаутировал мексиканца, Данте Джордона. 21 ноября 2015 года утратил пояс чемпиона мира, досрочно проиграв бой мексиканцу Франсиско Варгасу.

Таблица боёв

См. также 
 Действующие чемпионы мира по боксу

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Японии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета